Маріо Маруа (,  15 грудня 1957, Ль'Ансьєн-Лоретт, Квебек) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника та тренер. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1974 року в ГЮХЛК.

1977 року був обраний на драфті НХЛ під 62-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Канакс», «Квебек Нордікс», «Вінніпег Джетс», «Сент-Луїс Блюз», «Нью-Гейвен Найтгокс» та «Гамільтон Канакс».

Загалом провів 1055 матчів у НХЛ, включаючи 100 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Інше 
Працював асистентом головного тренера клубу «Гамільтон Канакс», також був головним тренером клубу «Квебек Ремпартс». Певний час працював коментатором на радіо.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Квебек Ремпартс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Канадські хокейні тренери
Американські спортивні коментатори